Juan Manuel de Rosas (1793–1877) – argentyński generał i polityk
 Manuel Rosas Sánchez, ps. „Chaquetas” (ur. 1912–1989) – meksykański piłkarz, reprezentant kraju (strzelec pierwszego w historii mistrzostw świata gola z rzutu karnego)
 Manuel Rosas Arreola, ps. „Meño” (ur. 1983) – meksykański piłkarz naturalizowany w Nikaragui, reprezentant kraju